Johann Gerning ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Gerning (1745–1802), deutscher Händler, Bankier und Sammler
 Johann Isaak von Gerning (1767–1837), deutscher Schriftsteller, Sammler und Diplomat